Mastaller ist der Familienname von:

 Sepp Mastaller (1915–2004), deutscher Bildhauer
 Stefan Mastaller (* 1995), österreichischer Radsportler